Den Familiennamen Seeck tragen:

 Adelheid Seeck (1912–1973), deutsche Schauspielerin
 Anne Seeck (* 1962), deutsche sozialpolitische Aktivistin und Autorin
 Elisabeth Rögner-Seeck (1904–1997), deutsche Malerin, Kinderbuchautorin und Kunsterzieherin
 Francis Seeck (* 1987), Kulturanthropologin und Autorin
 Franz Seeck (1874–1944), deutscher Architekt und Kunstgewerbler
 Gustav Adolf Seeck (* 1933), deutscher Altphilologe
 Hans Seeck (auch Hans Secke; † 1583), Bildhauer
 Margitta Seeck, Neurowissenschaftlerin
 Maria Seeck (1861–1935), deutsche Malerin in Königsberg
 Otto Seeck (1850–1921), deutscher Althistoriker

Seeck ist der Name folgender Orte:
 Abbau Seeck, bis 1860 Name der Ortschaft Datschnoje in der russischen Oblast Kaliningrad

Siehe auch:
 Seeckt
 Seeg